Marcierza puede referirse a:

 el nombre común de la planta Chamaemelum mixtum; o
 el nombre común de la planta Matricaria discoidea.